

Patronyme 
  (né en 1956), acteur italien.
 Nicol Paone (née en 1971), actrice scénariste et productrice américaine.
  (1899-1977), acteur de théâtre italien.

Voir aussi